Název Čelechovice má více sídel:
 Čelechovice, obec v okrese Přerov
 Čelechovice (Stochov) , část města Stochov v okrese Kladno
 Čelechovice na Hané, obec v okrese Prostějov